Стрый:

 Стрый — одна из степеней родства; дядя, брат отца (устар.)

Топоним 
 Стрый — город на Украине.
 Стрый — река на Украине.

См. также 
 Строй